Boda – miasto w Indiach
 Boda – miasto w Republice Środkowoafrykańskiej
 Boda – miasto w Szwecji
 Boda – gmina i wieś na Węgrzech